Pinkas steht für:

 Pinkas, Protokollbücher jüdischer Gemeinden und Körperschaften
 Pinchas, männlicher Vorname, der von Pinchas (Sohn Eleasars), einer Person aus den fünf Büchern Mose, abgeleitet ist

Pinkas ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Maria Pinkas (1800–1865), böhmischer Politiker
 David-Zwi Pinkas (1895–1952), israelischer Politiker und Verkehrsminister
 Karol Pinkas (* 1950), polnischer Schachspieler

Siehe auch:
 Pinchas (Parascha), ein bestimmter Toraleseabschnitt
 Pinchas (Castro Barros), ein Ort in Argentinien